Der Schneemann ist der Titel folgender Filme:
 Der Schneemann (1944), Zeichentrickfilm
 Der Schneemann (1982), Kurzfilm für Kinder
 Der Schneemann (1984), Abenteuerfilm
 Der Schneemann (Andersen), Märchen von Hans Christian Andersen
 Der Schneemann (Roman), Roman von Jörg Fauser

Siehe auch:

 Schneemann (Begriffsklärung)
 Snowman